Kaisertal heißen folgende geographischen Objekte:

 Kaisertal (Eisenerzer Alpen), Hochtal am Reitling bei Kammern, Steiermark
 Forstverwaltung Kaisertal, Ortslage von Kammern im Liesingtal, Steiermark
 Kaisertal (Lechtal), Tal bei Kaisers, Tirol 
 Kaisertal, Talung und Ortslage im Kaisergebirge bei Kufstein, Tirol